Кузовлёво — деревня в Троицком административном округе Москвы  (до 1 июля 2012 года в составе Подольского района Московской области). Входит в состав поселения Роговское.

Население 
Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в деревне проживало 9 человек (3 мужчины и 6 женщин). По данным на 2005 год в деревне проживало 5 человек.

Расположение 
Деревня Кузовлёво расположена у границы с Калужской областью примерно в 44 км к юго-западу от центра города Подольска и в 80 километрах от Москвы. Ближайший населённый пункт — деревня Чернишня. Рядом протекает река Черничка.

До деревни ходят автобусы от станции Подольск Курского направления МЖД (маршрут 1050) и от станции метро «Коммунарка» (маршрут 303).

История 
Деревня Кузовлёво получило название по фамилии. В 1812 году в районе деревни произошёл Тарутинский бой между русскими войсками под командованием фельдмаршала Кутузова и французскими войсками маршала Мюрата. В ноябре-декабре 1941 года в районе деревни проходила линия обороны Москвы. За высоту у деревни Кузовлёво шли ожесточённые бои.

В память о Тарутинском сражении в деревне Кузовлёво установлен обелиск. В деревне находится мемориал воинской славы и братская могила советских воинов, погибших в Битве за Москву.

Примечания 

Населённые пункты Троицкого административного округа